gromada Trzcinica (powiat jasielski)
 gromada Trzcinica (powiat kępiński)